Världsmästerskapet i futsal 1985 var den andra säsongen av futsal-VM, organiserad av FIFUSA (senare AMF). Turneringen spelades 17–27 oktober 1985, värdland var Spanien. Totalt deltog 12 lag; Argentina, Australien, Brasilien, Costa Rica, Japan, Kanada, Nederländerna, Paraguay, Portugal, Spanien, Tjeckoslovakien och Uruguay.

Gruppspel

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Omgång 2

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Bronsmatch

Final

Källor
 Arkiverad från futsal.com.br
 Rsssf.com

1985
Futsalåret 1985
1985 i Spanien
Futsal i Spanien
Sportevenemang i Spanien